Yemişli ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Yemişli (Çatalzeytin), Ortschaft im Landkreis Çatalzeytin der türkischen Provinz Kastamonu
 Yemişli (Gercüş), Ortschaft im Landkreis Gercüş der türkischen Provinz Batman
 Yemişli (Karataş), Ortschaft im Landkreis Karataş der türkischen Provinz Adana
 Yemişli (Midyat), Ortschaft im Landkreis Midyat der türkischen Provinz Mardin
 Yemişli (Pazar), Ortschaft im Landkreis Pazar der türkischen Provinz Rize
 Yemişli (Uludere), Ortschaft im Landkreis Uludere der türkischen Provinz Şırnak